Mackerras ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Mackerras (1925–2010), australischer Dirigent
 Colin Mackerras (* 1939), australischer Sinologe 
 Ian Murray Mackerras (1898–1980), australischer Zoologe
 James Macdonnell (James MacKerras Macdonnell; 1884–1973), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker
 Mabel Josephine Mackerras (1896–1971), australische Zoologin und Entomologin
 Malcolm Mackerras (* 1939), australischer Politologe; Zwillingsbruder von Colin Mackerras

Mackerras ist weiterhin der Name von
 (36226) Mackerras, Asteroid